A Revista de Espiritismo é um periódico espírita português, órgão de divulgação da Federação Espírita Portuguesa.

Fundada no mesmo ano da instituição da FEP, tinha periodicidade bimestral, com 40 páginas. Era dirigida por Afonso Acácio Martins Velho, António Joaquim Freire, António Lobo Vilela, sendo secretário da redação o jornalista Pedro Cárdia. A equipa era integrada ainda por Alberto Zagalo Fernandes (ex-presidente da Associação Académica de Lisboa) e José Neves.

Conceituada nacional e internacionalmente, em suas páginas colaboraram nomes como Oliver Lodge, Arthur Conan Doyle, Ernesto Bozzano, André Ripert, Henri Azam, Andry-Burgeois, Quintin Lopez, Jacinto Benavente e Ernest W. Oaten.

Cessou a sua publicação com o encerramento da FEP pelo Estado Novo português na década de 1950.

Voltou a ser editada em nossos dias a partir 1994.

Ver também 
 Cronologia do espiritismo

Ligações externas 
 
Sonhos do ponto de vista espiritual

Espiritismo em Portugal
Revistas espíritas